Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Leander Paes e Jan Siemerink che hanno battuto in finale Justin Gimelstob e Sébastien Lareau 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Justin Gimelstob /  Sébastien Lareau (finale)

 Wayne Arthurs /  Mahesh Bhupathi (quarti di finale)
 Jan-Michael Gambill /  Scott Humphries (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2000
ATP Tour 2000